Ма́нвилл () — английская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Манвилл, Лесли (род. 1956) — британская актриса.

Топонимы 
В Соединённых Штатах Америки насчитывается несколько населённых пунктов с названием Манвилл ():

 Манвилл (Вайоминг)
 Манвилл (Индиана)
 Манвилл (Нью-Джерси)
 Манвилл (Род-Айленд)

См. также 
 Маннвилл

Примечания